Konstytucja pisana (konstytucja formalna) – ustawa zasadnicza w formie jednego lub kilku aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, szczególnej treści oraz specjalnym trybie uchwalania i zmiany. Do konstytucji pisanych zalicza się większość współczesnych konstytucji.

Historycznie pierwszą konstytucją pisaną była Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 roku, z kolei pierwszą tego rodzaju konstytucją w Europie była Konstytucja 3 maja z 1791.

Przypisy 

Pisana